Municipio de Jennings puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Jennings (condado de Crawford, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Jennings (condado de Fayette, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Jennings (condado de Owen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Owen.
 Municipio de Jennings (condado de Scott, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Jennings (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Jennings (condado de Putnam, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de Jennings (condado de Van Wert, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Van Wert.